И́горь Влади́мирович Сысо́ев:
 Сысоев, Игорь Владимирович (род. 1970) — русский программист, создатель сервера nginx.
 Сысоев, Игорь Владимирович (род. 1980) — российский триатлет, победитель Кубка России.